1979 Голяма награда на ЮАР е 16-о за Голямата награда на Южна Африка и трети кръг от сезон 1979 във Формула 1, провежда се на 3 март 1979 година на пистата Киалами, ЮАР.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на ЮАР